Mumba ist der Familienname folgender Personen:

 Lloyd Mumba (1983–2008), sambischer Fußballspieler
 Nevers Mumba (* 1960), Politiker aus Sambia
 Samantha Mumba (* 1983), irische Contemporary R&B-Musikerin